Fillingsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Fillingsjön, Dalsland, sjö i Bengtsfors kommun,  (1,01 km²)
Fillingsjön, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (5,59 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn